Sistemes cristal·lins de sulfur de ferro:
 Pirita
 Marcassita